Elitserien i bandy 2020/2021 var Sveriges högsta division i bandy för herrar säsongen 2020/2021. Villa Lidköping BK vann finalen mot AIK Bandy, efter att även ha vunnit seriespelet.

På grund av coronaviruspandemin bestämdes det att inga lag skulle flyttas ner till Allsvenskan, vilket innebar att Elitserien utökades till 16 lag till säsongen 2021/2022. Bandyfinalen spelades i Recoverhallen i Uppsala inför tomma läktare på grund av pandemin.

Klubbar
Lag 1–11 från grundserien av Elitserien 2019/2020 och segraren i allsvenskan kvalificerade sig direkt för vidare spel i högsta divisionen. 

* – inomhus (bandyhall)

Tabell

Slutspel 
Lag 7-10 spelar åttondelsfinaler efter UEFA-modell (med hemma- och bortamål). Lag 1-6 är direktkvalificerade till kvartsfinal. Kvartsfinaler och semifinaler avgörs i bäst av fem matcher medan finalen avgörs i en match.

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

IK Sirius - Broberg/Söderhamn IF

IFK Motala - Vetlanda BK

Kvartsfinaler

Villa Lidköping BK - IK Sirius

Sandvikens AIK - Vetlanda BK

AIK - Västerås SK

Edsbyns IF - IFK Vänersborg

Semifinaler

Villa Lidköping BK - Sandvikens AIK

AIK - Edsbyns IF

Final

Villa Lidköping BK - AIK

Källor

Externa länkar

Sport i Sverige 2020
Sport i Sverige 2021
Bandysäsongen 2020/2021
2020/2021